Жерар Біге (* 1946) — французький футбольний арбітр. Арбітр ФІФА з 1982 по 1992 рік.
 Меїсса Біге (? — 1763) — 17-й дамель (володар) держави Кайор в 1748—1749, 1758—1759 і 1760—1763 роках.

 Біге Онал (* 1990) — турецька акторка.